«РЭ» (Роберт Эйдеман), также «М» (массовый) — экспериментальная серия из шести моделей учебных планёров, сконструированных в середине 1930-х году руководителем Центрального бюро планерных конструкций (ЦБПК) О. К. Антоновым.

История 

В начале 1930-х Р. П. Эйдеман, как председатель центрального совета Осоавиахима, поставил вопрос о создании массового, учебного планера упрощённой конструкции. Согласно поставленной задаче в ЦБПК, возглавляемым О. К. Антоновым, создавались дешёвые, быстро разбираемые и собираемые, низкокрылые монопланы, насколько возможно упрощённой конструкции для массового обучения. От типа к типу изменялась конструкция планеров, повышалась прочность, изменялся вес конструкции, аэродинамическая схема, делались попытки увеличить аэродинамическое качество. Результат так и не был достигнут, в серийное производство планеры серии РЭ не пошли. Проектировались и опытно производились РЭ-1, РЭ-2, РЭ-3, РЭ-4, РЭ-5, РЭ-6 с 1933 до 1937, прекращение развития серии историки связывают как с бесперспективностью серии, так и с арестом Р. П. Эйдемана по делу Тухачевского.

Технические характеристики

См. также 
 Гора Клементьева

Литература 
 Красильщиков А. П. Планеры СССР. М.: Машиностроение, 1991. — 240 с. ISBN 5-217-01048-7.
 Шушурин В. В. Атлас конструкций планеров. Государственное издательство оборонной промышленности, 1938.

Примечания

Ссылки 
 Серия планеров РЭ («Роберт Эйдеман»)
 От планёра к самолёту

Монопланы
Планёры СССР
Планёры Антонова